Джо́шуа Дже́ксон (, род. 11 июня 1978) — канадско-американский актёр.

Биография 

Джошуа Джексон родился 11 июня 1978 года в Ванкувере в семье американца Джона Картера и ирландки Фионы Джексон. У него есть младшая сестра Эшли (род.1983). До восьми лет он жил в Калифорнии, затем семья вернулась назад в Канаду, где в 11 лет мальчик решил стать актёром. Его мать, директор по кастингу, решив показать сыну, что актёрский труд вовсе не такой лёгкий, как ему кажется, взяла сына на прослушивание, тайно надеясь разочаровать его. Но Джошуа получает предложение сниматься в рекламе картофельных чипсов — так началась его карьера на телевидении, в театре и кино.

Известность актёру принес молодёжный сериал «Бухта Доусона» и фильмы «Битва в Сиэтле», «Призрачный танцор», «Американо», «Проект Ларами», «Крик 2», «Ронни и Джули», «Бобби», «Тени на солнце».

В 2013 году Джексон снялся в фильме «Неизбежное». Затем он написал первый рассказ из трилогии комиксов «Beyond the Fringe» под названием «Peter and the Machine». В телесериале «Любовники» он сыграл Коула Локхарта.

В марте 2018 года он дебютировал в театре на Бродвее в пьесе «Дети меньшего бога», в которой сыграл Джеймса Лидса, учителя в школе глухих. Спектакль шёл до мая 2018 года.

В 2019 году Джексон снялся в роли адвоката Микки Джозефа в драматическом минисериале Когда они нас увидят.

В 2020 году он снялся вместе с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в мини-сериале «И повсюду тлеют пожары», основанном на романе Селесты Инг.

Личная жизнь 
В 1998—2000 годах встречался с актрисой Кэти Холмс. В 2006—2016 годах встречался с актрисой Дианой Крюгер. В декабре 2019 года он женился на британской модели и актрисе Джоди Тёрнер-Смит после года отношений. В апреле 2020 года у них родилась дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Канады
Лауреаты премии «Джини»
Киноактёры США
Киноактёры Канады